Ордовка — название населённых пунктов:

 Ордовка — деревня в Руднянском районе Смоленской области России.
 Ордовка — село в Нововодолажском районе Харьковской области Украины.